Herforth ist der Familienname folgender Personen:

 Lieselott Herforth (1916–2010), deutsche Physikerin und Mitglied des Staatsrates und der Volkskammer der DDR
 Ralph Herforth (* 1960), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Herford